Top Teams Cup 2002-2003 – torneo di pallavolo femminile
 Top Teams Cup 2002-2003 – torneo di pallavolo maschile